Бетани Џој Ленц (; Холивуд, Флорида, 2. април 1981) америчка је глумица, певачица и ауторка песама.

Као тинејџерка, своје вокалне способности је увежбавала у познатој школи -{The Brooklyn College of Opera}-. Не само што се бави певањем и глумом, већ и пише текстове и музику за своје песме. Њена најпознатија песма је -{When the Stars Go Blue}-, дует са америчким певачем Тајлером Хилтоном.

Као глумица је најпознатија по улогама Мишел Бауер Сантос у серији Усмеравајуће светло и Хејли Џејмс Скот у серији Три Хил.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| 1992. || — || -{Psalty's Salvation Celebration}- || Роуз Кронин || 
|-
| 1996. || — || -{Thinner}- || Линда Халек || 
|-
| 1998. || 1973. || 1973 || Лиса || 
|-
| 1998—2000. || Усмеравајуће светло || -{Guiding Light}- || клон Риве Шејн као тинејџерке / Мишел Бауер Сантос || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2000. || Мери и Рода || -{Mary and Rhoda}- || Роуз Кронин || 
|-
| rowspan=3| 2001. || — || -{Off Centre}- || Хедер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Чари || -{Charmed}- || лејди Џулија || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Фелисити || -{Felicity}- || Гречен || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2002. || — || -{Maybe It's Me}- || продавачица || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{The Legacy}- || Џес || 
|-
| 2003. || Чувар правде || -{The Guardian}- || Клер Стасијак || ТВ серија, 2 еп.
|-
| 2003—2012. || Три Хил || -{One Tree Hill}- || Хејли Џејмс Скот || ТВ серија, главна улога
|-
| 2004. || Сви у напад, опет || -{Bring It On Again}- || Марни || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Неочекивани живот || -{Life Unexpected}- || Хејли Џејмс Скот || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 2013. || Мушка посла || -{Men at Work}- || Мег || ТВ серија, 5 еп.
|-
| Декстер || -{Dexter}- || Каси Џоленстон || ТВ серија, 5 еп.
|-
| Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Дарси Блејн || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2014. || Божићна тајна || -{The Christmas Secret}- || Кристин Ејсли || 
|-
| — || -{Songbyrd}- || Лорен Бирд || ТВ серија, пилот еп.
|-
| rowspan=3| 2016. || Агенти Шилда || -{Agents of S.H.I.E.L.D.}- || Стефани Малик || ТВ серија, 2 еп.
|-
| — || -{Home}- || Роуз Бел || 
|-
| — || -{American Gothic}- || Ејприл || ТВ серија, 3 еп.
|-
| rowspan=3| 2017. || Колонија || -{Colony}- || Морган || ТВ серија, 8 еп.
|-
| Изнуда || -{Extortion}- || Џули Рајли || 
|-
| — || -{Snowed-Inn Christmas}- || Џена Хадсон || 
|-
| rowspan=3| 2018. || Увод у анатомију || -{Grey's Anatomy}- || Џени || ТВ серија, 2 еп.
|-
| Краљевски проводаџија || -{Royal Matchmaker}- || Кејт Глисон || 
|-
| Божић на фарми || -{Poinsettias for Christmas}- || Ели Палмер || 
|-
| rowspan=2| 2019. || Љубавна порука у боци || -{Bottled with Love}- || Аби Лоренс || 
|-
| Пирсон || -{Pearson}- || Кери Ален || ТВ серија, главна улога
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| rowspan=4| 2020. || Сусрет за Дан заљубљених || -{A Valentine's Match}- || Натали Симонс || 
|-
| Баш мој тип || -{Just My Type}- || Ванеса Силс || 
|-
| — || -{Blindfire}- || Џен Бишоп || 
|-
| — || -{Five Star Christmas}- || Луси Ралстон || 
|-
| 2021. || — || -{An Unexpected Christmas}- || Емили || 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Америчке глумице
Америчке певачице